Cogeces del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cogeces del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Cogeces del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar